Capinzalensi – abitanti di Capinzal do Norte
Capinzalensi – abitanti di Capinzal